Onderwereld (mythologie), de plaats waar men, volgens de Griekse mythologie, na de dood naartoe gaat
Onderwereld (misdaad), een crimineel milieu

Zie ook
Underworld (doorverwijspagina)